Младший Мака́бу Илу́нга  (), род. 8 ноября 1987, Кананга, Демократическая Республика Конго) — конголезский боксёр-профессионал, выступающий в первой тяжёлой весовой категории (, до 90,7 кг). Среди профессионалов бывший чемпион мира по версиям WBC (2020—2023) и WBF (2011—2012) в 1-м тяжёлом весе.

Ранняя жизнь 
Макабу родился в боксёрской семье, его отец был чемпионом ДРК и был известен под псевдонимом Макабу Форман. С 9-и лет Илунга стал заниматься боксом, и в середине 2000-х годов, узнав что в ЮАР процветает бокс, перебрался жить в Южную Африку.

В 2006 году основавшись в ЮАР, Илунга перешёл в боксёрскую команду под попечительство известного местного тренера, . В ЮАР Илунга женился во второй раз (первая жена осталась в ДРК).

Профессиональная карьера 
Дебютный поединок на профессиональном ринге у Макабу состоялся 20 июня 2008 года, в котором он по неопытности проиграл досрочно южноафриканцу Хайени Хлунгване. Не зная английский язык и не разобрав знаки которые показывает рефери, Макабу не встал вовремя с нокдауна, и проиграл на 30-й секунде первого раунда. Первый неудачный бой заставил Илунгу работать над собой и изучать английский язык.

Последующие бои Макабу все выигрывал досрочно, выступая преимущественно в полутяжёлом и первом тяжёлом весе.

30 октября 2010 года нокаутировал известного южноафриканского боксёра, Дени Вентера. И, оставаясь в рамках первого тяжёлого веса, победил Вентера, который был на 10 кг тяжелее. Бой проходил в рамках супертяжёлой весовой категории.

19 ноября 2011 года в 11-м бою на профессиональном ринге, Макабу нокаутировал опытного бразильца  (23-1), и завоевал титул чемпиона мира по второстепенной организации WBF.

Нокаутировав в 2013 году двух непобеждённых боксёров и завоевав молодёжный титул чемпиона мира по версии IBF, малоизвестный за пределами Африки, Илунга Макабу, отправился в Монако на убой местному фавориту, небитому украинскому боксёру, Дмитрию Кучеру (21-0). Поединок опровергнул первоначальные прогнозы, и Макабу победил небитого фаворита и феноменально выиграл бой по очкам. Концовка поединка была сложной для африканского боксёра, у которого не было опыта 12-раундовых боёв, но это не помешало ему победить пусть и близким решением судей.

Макабу доказал что победа над Кучером была не случайной, и менее чем через два месяца в ЮАР, Илунга совершил ещё одну громкую победу — нокаутировал в 5-м раунде известного американского боксёра,  (22-1).

В феврале 2014 года Макабу нокаутировал небитого возрастного нокаутёра, Рубена Анхеля Мино (20-0). Первоначально в качестве соперников рассматривались Нейтен Клеверли и Павел Колодзей, но поединки ни с одним из них организовать не получилось.

26 июня 2014 года Макабу победил нокаутом известного ямайского ветерана, Глена Джонсона. Это поражение стало вторым досрочным в карьере Джонсона, и первым за 14 лет.

Претендентский бой с Табисо Мчуну 
16 мая 2015 года состоялся поединок двух лучших африканских боксёров за звание обязательного претендента на титул чемпиона мира по версии WBC. Табисо Мчуну начал бой очень хорошо — много двигался, работал джебом, а в третьем раунде даже потряс Илунгу Макабу. После первых четырёх раундов Табисо лидировал на картах всех трех судей со счетом 40:36, 40:36 и 40:37. В дальнейшем Мчуну начал уставать, а Макабу, наоборот, только прибавил обороты. После восьми раундов на всех судейских картах ещё лидировал Мчуну, но разрыв по очкам сократился — 78:75, 77:75 и 77:76. Девятый и десятый раунды прошли при полном преимуществе Макабу и в одиннадцатом раунде Илунга Макабу закончил бой сильнейшим левым апперкотом — нокаут. Макабу победил Табисо Мчуну в зрелищном и конкурентном бою и завоевал статус обязательного претендента на мировой титул.

Чемпионский бой-реванш с Табисо Мчуну 
Мчуну контролировал дистанцию, проваливал соперника, наказывал в контратаках. Чемпион грязнил, как и в первом бою: бил по затылку, старался ударить ниже пояса и очень уж норовил «случайно» приложиться по претенденту после гонга, но тот был начеку и увернулся. В следующей трёхминутке ответил той же монетой и попал. Макабу пришлось максимально взвинтить плотность боя, чтобы доносить хоть что-то до юркого претендента. Мчуну выбрасывал намного меньше, но действовал значительно эффективнее чемпиона. Ещё к экватору нокаутёр выглядел уставшим. В 5-м раунде Мчуну потряс Макабу правым контрхуком, а потом ещё и отметился ударом после гонга. Чемпион принялся вносить поправки в свой бокс, начал работать из-за джеба. Мчуну в ответ навязал возню в инфайтинге, а там уверенно перебивал Макабу. Временами претендент всё же действовал слишком пассивно. Мчуну был намного эффективнее, а его удары были значительно точнее и чище. В финальной трети поединка чемпион замедлился, поддерживать былую плотность схватки ему уже не удавалось. В ответ Мчуну временами теснил соперника, а контрить Макабу уже не составляло никакого труда. Вердикт судей: 116-112 и 115-113 — в ползу Макабу, 113-115 — Мчуну.

Статистика профессиональных боёв

Спортивные достижения

Профессиональные мировые титулы 
 2011—2012.  Чемпион мира по версии WBF в 1-м тяжелом весе
 2020—н.в..  Чемпион мира по версии WBC в 1-м тяжелом весе

См. также 
 Действующие чемпионы мира по боксу
 Список чемпионов мира по боксу в первом тяжёлом весе

Примечания

Ссылки 

 
 Илунга Макабу — страница на сайте vRINGe.com
 Илунга Макабу — страница на сайте Ringside24.com

Википедия:Биографии современников
Боксёры Демократической Республики Конго
Боксёры 2000-х годов
Боксёры 2010-х годов
Боксёры 2020-х годов
Боксёры первой тяжёлой весовой категории
Чемпионы Всемирного боксёрского совета
Чемпионы Всемирной боксёрской федерации